Змагання з фристайлу в хафпайпі серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2022 відбулися 17 лютого (кваліфікація) і 19 лютого (фінал) у Сніговому парку Геньтін у Чжанцзякоу.

Чинний олімпійський чемпіон Девід Вайс кваліфікувався на Олімпіаду, як і срібний та бронзовий медалісти Ігор-2018, відповідно, Алекс Феррейра і Ніко Портеус. Брендан Маккей і Феррейра ділили перше місце в заліку Кубка світу 2021–2022 після чотирьох змагань, що відбулися перед Олімпійськими іграми. За ними розмістилися Портеус і Вайс. Портеус виграв зимові Всесвітні екстремальні ігри 2021 в суперпайпі та Чемпіонат світу 2021 року.

Кваліфікація

Результати

Кваліфікація

Фінал

Примітки